No Son of Mine – singolo dei Genesis del 1991
 No Son of Mine – singolo dei Foo Fighters del 2021